Соревнования в марафонском беге у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли 10 августа 2013 года.

Медалисты

Расписание

Рекорды

Результаты

Финал 

SB — лучший результат сезона

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Марафон (женщины)